Mita, aprofitament del treball indígena a les colònies espanyoles
 Mita, nom assiri dels reis de Frígia (muskhi) coneguts com a Mides (Midas).